Oerstedia är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Jean Louis Armand de Quatrefages de Bréau 1846. Enligt Catalogue of Life ingår Oerstedia i familjen Oerstediidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Oerstedia